Алтыарыкский район () — административная единица в Ферганской области Узбекистана. Административный центр — городской посёлок Алтыарык.

История 
Алтыарыкский район был образован в 1926 году. В 1938 году вошёл в состав Ферганской области. 13 февраля 1943 года 5 сельсоветов Алты-Арыкского района были переданы в новый Вуадильский район. 14 декабря 1959 года к Алтыарыкскому району была присоединена часть территории упразднённого Вуадильского района.

Административно-территориальное деление 
По состоянию на 1 января 2011 года, в состав района входят:

Город
 Тинчлик (бывший Хамза).

14 городских посёлков:
 Алтыарык,
 Азимабад,
 Бурбалык,
 Джурек,
 Зилха,
 Катпут,
 Окбуйра,
 Паласан,
 Повулган,
 Чинор Таги,
 Чордара,
 Эскиараб,
 Янгиараб,
 Янгикурган.

15 сельских сходов граждан:
 Азимабад,
 Акбуйра,
 Алтыарык,
 Бурбалык,
 Гайрат,
 Джурек,
 Зилха,
 Капчугай,
 Катпут,
 Кызылтепа,
 Павулган,
 Паласан,
 Файзиабад,
 Янгиараб,
 Янгикурган.

Примечания 

Районы Ферганской области